What a Time to Be Alive si può riferire a:
 What a Time to Be Alive, un mixtape di Future e Drake del 2015
 What a Time to Be Alive, un album dei Superchunk del 2018
 What a Time to Be Alive, un album di Tom Walker del 2019